Barro Alto, municipio dello Stato brasiliano di Bahia
Barro Alto, municipio dello Stato brasiliano del Goiás